Der Europe Top 16 Cup 2022 im Tischtennis fand am 26. und 27. Februar 2022 im Schweizer Montreux statt. Gold ging an Darko Jorgić und Han Ying.

Qualifikation 
Qualifiziert waren die amtierenden Einzel-Europameister Timo Boll und Petrissa Solja, außerdem die in der Weltrangliste von Woche 52 2021 bestplatzierten 14 europäischen Spieler und Spielerinnen (ohne Berücksichtigung der Europameister und von Spielern, die nicht zu den besten zwei des jeweiligen Verbands gehören oder keine Spielberechtigung für Weltturniere haben). Da bei Männern und Frauen unter diesen 15 Spielern kein Spieler des Gastgebers Schweiz war, durfte dieser je einen weiteren Teilnehmer benennen, ansonsten wäre der letzte Platz ebenfalls über die Weltrangliste vergeben worden.

Modus 
Die Teilnehmer spielten von Anfang an im K.-o.-System auf vier Gewinnsätze.

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL“ und „ERL“ die für die Setzung relevante Welt- bzw. Europaranglistenposition von Woche 8 2022.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Der Europe Top 16 Cup 2021 auf der Website der ETTU (abgerufen am 1. März 2022)

Einzelnachweise 

Tischtenniswettbewerb in der Schweiz
Tischtennisveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Montreux